Die Saison 2009/10 der Bremen-Liga war die 63. Spielzeit der Bremen-Liga und die 16. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich die dritte Mannschaft von Werder Bremen mit zwei Punkten Vorsprung auf den Bremer SV. Werder Bremen III verzichtete – ebenso wie alle anderen aufstiegsberechtigten Mannschaften – auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten OT Bremen und der SV Grohn.

Aus der Landesliga Bremen stiegen der SC Weyhe und der 1. FC Burg auf.

Der Torschützenkönig wurde Mantas Mazeikis von der dritten Mannschaft von Werder Bremen mit 29 Toren.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Bremen-Liga 2009/10 bei kicker.de

2009
Fußballsaison 2009/10